Жоэл:

 Жоэл Камарго — бразильский футболист.
 Жоэл Рикарду Рибейру Кейруш — португальский футболист, игрок в мини-футбол.